Râul Doamna se poate referi la:

 Râul Doamna, Bistrița
 Râul Doamna (Harghita)

Altele 
 Râul Valea Doamnelor

Vezi și 
 Doamna, sat în județul Neamț, România

Toponime românești